Posthörnchen bezeichnet:
 die Tintenfischart Posthörnchen
 die Schmetterlingsart Goldene Acht
 die Gattung Gyraulus der Tellerschnecken
 die Rute des Appenzeller Sennenhundes
 ein politisch radikales Wochenblatt in der Schweiz, siehe Das Posthörnchen
 zwei ehemalige Gebäude in Leipzig, siehe Hauptpost (Leipzig)

Siehe auch:
 Gelbes Posthörnchen
 Kleines Posthörnchen
 Posthorn